Campionat Mundial de Ral·lis 2006 va començar el 20 de gener amb la 74a edició del Ral·li Monte-Carlo. Tot i l'accident en bicicleta de muntanya del francès Sébastien Loeb abans del Ral·li de Turquia, Loeb va guanyar el seu tercer campionat. Mentre Ford va guanyar el primer títol de marques des del campionat del 1979.

Punts 

2006
Competicions esportives del 2006